Celine Goričke (Celine Pušćanske) naselje je u Zagrebačkoj županiji, administrativno pripada općini Marija Gorica. Površina naselja je 1,42 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje ima 106 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji